Алекса́ндр Лива́нов: Ливанов, Александр Владимирович (род. 1968) — российский актёр.
 Ливанов, Александр Карпович (1920—1990) — советский поэт, прозаик, эссеист и переводчик.

Примечания